Der Gewerbe- und Unternehmerverband des Saarlandes – GVS e.V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Neunkirchen (Saar) und vertritt die Interessen von Selbständigen, Angehörigen der freien Berufe, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Gewerbe-, Branchen- und Wirtschaftsverbänden sowie Innungen gegenüber dem Landtag und der Regierung des Saarlandes, Kreis- und Kommunal-Verwaltungen sowie gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien.

Geschichte 
Die Gründung erfolgte am 23. Juni 1962 durch Karl Kunrath. Aufgrund der, nach Auffassung der lokalen Selbständigen, unzureichenden Lobby für Selbständige in der Politik, initiierte Kunrath zunächst eine lokale Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen und knüpfte Kontakte zwischen Mittelständlern, Vereinen und Verbänden im Saarland. Aus der Zusammenarbeit dieser Interessengemeinschaften entwickelte sich die Idee, die gemeinsamen Interessen und Ziele zu bündeln, zu organisieren und unter einem Dachverband durchzusetzen. Infolgedessen gründete Karl Kunrath schließlich den „Gewerbeverband des Saarlandes – GVS e.V.“ und übernahm die Position des Vorsitzenden des Verbandes bis zum Jahr 1991. Sein Amtsnachfolger war Karl Philippi, der 2000 durch den amtierenden Vorsitzenden Kuni Ludwig Both abgelöst wurde. Nach vierzehn Jahren gibt Kuni Ludwig Both das Amt an seinen Wunschnachfolger, Timo Lehberger aus Saarbrücken, ab.

Historisch betrachtet ging der Europaverband der Selbständigen – Deutschland (ESD) e.V. aus dem Gewerbeverband des Saarlandes hervor. Aus diesem Grund besteht der GVS bis heute als einziger Landesverband des ansonsten zentralistisch organisierten ESD.

Vertretung der politischen Interessen 
Der GVS vertritt parteiunabhängig die Interessen der KMU gegenüber der Politik auf Kommunal-, Kreis- und auf Landesebene. Durch die Mitgliedschaft von Vertretern des GVS im „Mittelstandsbeirat der Landesregierung“ sowie in zahlreichen Stadt- und Kreisparlamenten kann der Verband Einfluss auf wirtschaftspolitische Entscheidungen des Saarlandes nehmen. Weiters engagiert er sich durch grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Selbständigenverbänden in Luxemburg und im grenznahen Frankreich für gemeinsame Aktivitäten in der Großregion SaarLorLux. Mit Hilfe seiner Dachorganisationen Europaverband der Selbständigen – Deutschland (ESD) e.V. mit Sitz in Berlin, agiert der GVS auch auf bundespolitischer Ebene.

Organisation 
Der Vorstand des GVS setzt sich aus dem Vorsitzenden, 2 stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister und drei Beisitzern zusammen. Diese Vorstände werden satzungsgemäß alle 3 Jahre durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Der Vorstand beruft zu seiner Unterstützung Arbeitsgruppen, Beiräte und Ausschüsse, wie zum Beispiel den Ausschuss der Vorstände angeschlossener Verbände, Vereine und Organisationen.

Verbandsorgan 
Der "GewerbeReport" ist ein auf die Zielgruppe der Selbständigen und Gewerbetreibenden in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland zugeschnittenes Magazin. Es erschien von 1965 bis 1973 im Verlag des Gewerbeverbandes des Saarlandes und seit 1973 vierteljährlich im „Verlag des Europaverbandes der Selbständigen – Deutschland e.V.“ in einer IVW geprüften Auflage von 17.500 Exemplaren. Die für die GVS Mitglieder vorgesehenen Exemplare erhalten zusätzlich einen achtseitigen Sonderteil, der relevante regionale Informationen enthält.

Weblinks 
 Homepage des Gewerbeverbands des Saarlandes
 Homepage des GewerbeReports

Gewerbeverein
Gegründet 1962
Organisation (Neunkirchen, Saar)